Reprezentacja Islandii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Islandii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych. Trenerem jest Júlíus Jónasson.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Islandii
Islandia
Islandzkie reprezentacje narodowe